Илијатенко има више значења:

 Општина Илијатенко (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Илијатенко (Илијатенко, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику